Танияма — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танияма, Кисё (род. 1975) — японский сэйю.
 Танияма, Ютака (1927—1958) — японский математик, наиболее известный по выдвижению гипотезы, носившей его имя, а теперь называющейся теоремой Таниямы — Симуры.